A felszólalás köznapi értelemben tanácskozáson (pl. a parlamentben) tartott nyilvános beszéd, kiállás valamilyen álláspont mellett. 
 a jogérvényesítés eszköze, mint például
 ügyészi felszólalás - egy ügyészi törvényességi felügyeleti eszköz 2011-ig 
 felszólalás védjegyügyben